Mit VK-50 bezeichnet man:

 eine Baureihe des VK-Reaktors
 einen Reaktor im RIAR